Ulvasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ulvasjön (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (7,15 ha)
Ulvasjön (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Emmaboda kommun,  (40,9 ha)
Ulvasjön (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (16,1 ha)
Ulvasjön, Småland, sjö i Karlskrona kommun,  (46 ha)
Lilla Ulvasjön, sjö i Marks kommun, 
Stora Ulvasjön, sjö i Marks kommun,

Se även
Ulvsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn